

Топоніми 
 Хмельницька вулиця (Київ)
 Хмельницька область

Інші значення 
 Хмельницька АЕС
 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія — вищий педагогічний навчальний заклад I—IV рівнів акредитації в Хмельницькому, один із найдавніших в області.
 Хмельницька єпархія УПЦ КП — релігійна структура, що діє в Хмельницькій області України.
 Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл»
 Хмельницька міська рада
 Хмельницька обласна державна адміністрація — місцева державна адміністрація Хмельницької області.
 Хмельницька обласна організація НСПУ
 Хмельницька обласна премія імені Тараса Шевченка
 Хмельницька обласна рада
 Хмельницька обласна філармонія — у місті Хмельницькому; значний культурно-мистецький осередок міста й регіону.

Див. також 
 Хмельницький (значення)

Багатозначні терміни